Bacigalupo bezeichnet:

 Familiendynastie von Drehorgelbauern in Berlin, siehe Bacigalupo

Bacigalupo ist der Familienname folgender Personen:

 Manlio Bacigalupo (1908–1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Bacigalupo (1916–1965), peruanischer Radrennfahrer
 Nélida María Bacigalupo (* 1924), argentinische Botanikerin
 Renato Bacigalupo (1908–1979), italienischer Schwimmer
 Rolando Bacigalupo (1914–1989), peruanischer Basketballspieler
 Valerio Bacigalupo (1924–1949), italienischer Fußballspieler